

Васко — місто, штат Каліфорнія
 Васко — місто, штат Орегон

Див. також 
 Васко да Гама